

Patronymes
 Alexis Chabert (1962-), auteur français de bande dessinée ;
 Catherine Chabert, universitaire psychologue et psychanalyste française ;
 Cédric Chabert (né en 1971), footballeur français ;
 Charles Chabert (1851-1914), homme politique français ;
 François Félicité Chabert (1764-1855), général de brigade français ;
 François-Michel Chabert, (1829-1885), historien français
 Gaspard Chabert (1753-1817), général de brigade français ;
 Grégoire Chabert (1818-1853), homme politique français ;
 Jean Chabert (1875-1937), général français ;
 Jean-Marie Chabert (1874-1933), missionnaire français, supérieur général de la Société des missions africaines ;
 Joseph Bernard de Chabert (1724-1805), marin et astronome français ;
 Jos Chabert (1933-2014), homme politique belge ;
 Joseph Chabert (1831-1894), peintre et homme d’Église canadien ;
 Julien Chabert (1905-1978), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Justin Chabert (1841-1907), homme politique français ;
 Lacey Chabert (née en 1982), actrice américaine ;
 Louis Chabert (1772-1831), général de brigade français ;
 Marguerite Chabert (1886-1957), dite «  Chabert », comédienne et chanteuse française ;
 Mathieu Chabert (1978-) joueur du entraîneur français de football ;
 Philibert Chabert (1737-1814), vétérinaire français ;
 Pierre Chabert (1770-1839), général français ;
 Pierre Chabert (1796-1867), botaniste français ;
 Pierre Chabert (1914-2012), poète français ;
 Pierre Chabert,(1938-2010), metteur en scène;
 Théodore Chabert (1758-1848), général français ;
 Thierry Chabert, réalisateur, scénariste et acteur français.

Personnages fictifs 
 Hyacinthe Chabert, personnage principal du roman d’Honoré de Balzac Le Colonel Chabert ;

Œuvres

 Le Colonel Chabert, roman d’Honoré de Balzac ;
 Le Colonel Chabert, film français de André Calmettes et Henri Pouctal sorti en 1911 ;
 Le Colonel Chabert (Il Colonello Chabert), film italien de Carmine Gallone sorti en 1920 ;
 Le Colonel Chabert (Graf Chagron, Oberst Chabert), film allemand de Hans-Jürgen Völcker sorti en 1924 ;
 Le Colonel Chabert, film français de René Le Hénaff sorti en 1943 ;
 Le Colonel Chabert, film français d’Yves Angelo sorti en 1994.

Autres
 Chabert, dynastie de drogmans.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme